Ardgowan bezeichnet

 einen Ort im schottischen Renfrewshire, siehe Ardgowan (Scotland) 
 einen Ort im neuseeländischen North Otago, siehe Ardgowan (Neuseeland)
 eine National Historic Site in Kanada, siehe Ardgowan (Prince Edward Island)